Ampliación Gabriel Tepepa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ampliación Gabriel Tepepa, Tlaquiltenango, Morelos, 
 Ampliación Gabriel Tepepa, Cuautla, Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar